Miejscowości w USA:
 Sharpsville – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Tipton
 Sharpsville – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Mercer